Din punct de vedere administrativ, statul insular Jamaica este împărțit în 14 parohii, grupate în 3 comitate, care nu au valoare  administrativă.

(1) Parohiile Kingston și St. Andrew formează împreună Corporația Kingston și St. Andrew . 
(2) Parohia  Kingston nu cuprinde toată suprafața orașului Kingston. Cea mai mare parte a capitalei jamaicane aparține parohiei St. Andrew.

Legături externe 
 Jamaican Parish Reference 
 Statoids.com